Die Saison 2020/21 war die 17. Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im Frauenfußball. Durch die anhaltende Corona-Pandemie wurden alle fünf Staffeln erneut früh unter- und später ganz abgebrochen.

Nord 

Die Regionalliga Nord wurde aufgeteilt in zwei Staffeln, die ersten drei jeder Staffel sollten sich für die Meisterrunde qualifizieren. Die Saison wurde jedoch im April abgebrochen.

Um den Platz in den Aufstiegsspielen gegen den Nordost-Vertreter Viktoria Berlin spielten die beiden Führenden der Quotientenwertung: Hannover 96 und Henstedt-Ulzburg.

Staffel A

Staffel B

Entscheidungsspiele 
Henstedt-Ulzburg setzte sich im Rückspiel im Elfmeterschießen durch. Die Auswärtstorregel wurde nicht angewendet.

|}
Quelle: fussball.de

Nordost 
Aufgrund der Aufstockung wurde die Liga in eine Nord- und eine Süd-Staffel aufgeteilt. Nach einer einfachen Runde sollten die ersten vier jeder Staffel eine Meisterrunde spielen.
Die Saison wurde aufgrund der Corona-Pandemie jedoch früh unterbrochen und am 16. April 2021 endgültig abgebrochen. Eine Wertung erfolgte nach der Quotientenregel (Punkte/Spiel). Zudem wurde der Abstieg ausgesetzt und Viktoria Berlin als Teilnehmer an den Aufstiegsspielen bestimmt.

Staffel Nord

Staffel Süd

West

Tabelle 
Nach dem Abbruch der Saison, wurde beschlossen den Teilnehmer für die Aufstiegsspiele auf sportlichem Wege zu ermitteln. Die vier Mannschaften, die sich für eine Lizenz bewarben, spielten in einer Entscheidungsrunde einen Gewinner aus. Bereits im Laufe der regulären Saison ausgetragene Partien gingen in die Wertung ein. Diese Runde begann am 6. Juni 2021.

Entscheidungsrunde 
Die Spiele fanden am 6., 9. und 13. Juni 2021 statt.

Südwest

Tabelle 

Die Saison wurde Ende März aufgrund der anhaltenden Pandemie annulliert und blieb ohne Wertung. Es gab weder Auf- noch Absteiger. Göttelborn wurde als Teilnehmer an den Aufstiegsspielen bestimmt.

Süd 
Die Regionalliga Süd wurde aufgrund des ausgesetzten Abstiegs in der Vorsaison (im Zuge des Saisonabbruchs wegen der Corona-Pandemie) in zwei Staffeln eingeteilt. In Gruppe 1 spielten die Mannschaften aus Hessen und dem süd-/westlichen Baden-Württemberg. Gruppe 2 wurde durch die Vereine aus Bayern sowie dem östlichen Baden-Württemberg besetzt.

In einer ursprünglichen Planung sollten nach Hin- und Rückrunde in den beiden Gruppen per Meister- und Absteigerrunde der Aufsteiger bzw. die Absteiger ermittelt werden. Aufgrund stark gestiegener Infektionszahlen im Rahmen der COVID19-Pandemie wurde die Saison unterbrochen und letztlich abgebrochen. Die Abschlusstabelle wurde nach der Quotientenregel (Punkte/Spiel) gestaltet, Absteiger hat es nicht gegeben. Der 1. FC Nürnberg stieg mit dem besten Quotienten direkt auf.

Gruppe 1 
 || Quot.
 || 2,67
 || 2,50
 || 2,00
 || 1,33
 || 1,20
 || 1,17
 || 0,50
 || 0,00

Gruppe 2 
 || Quot.
 || 3,00
 || 2,00
 || 1,60
 || 1,40
 || 1,20
 || 1,17
 || 0,00

Aufstiegsspiele 
Der DFB legte vor der Saison fest, dass der Meister der Regionalliga Süd direkt aufsteigt. Die zwei weiteren Aufsteiger wurden zwischen den Meistern Nord und Nordost sowie Südwest und West ausgespielt. Angesetzt war die Relegation für den 20. und 27. Juni 2021.

|}

Einzelnachweise 

2020 21
Regionalliga 2020